Nowofedoriwka (ukrainisch , russische Entsprechung /) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

 Nowofedoriwka (Saky), Siedlung städtischen Typs auf der Krim, Rajon Saky
 Nowofedoriwka (Beresanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Beresanka
 Nowofedoriwka (Bratske), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske
 Nowofedoriwka (Pokrowsk), Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk
 Nowofedoriwka (Dschankoj), Dorf auf der Krim, Rajon Dschankoj
 Nowofedoriwka (Skadowsk), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk
 Nowofedoriwka (Baschtanka), Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Baschtanka
 Nowofedoriwka (Kirowske), Dorf auf der Krim, Rajon Kirowske
 Nowofedoriwka (Lutuhyne), Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Lutuhyne
 Nowofedoriwka (Petrowe), Dorf in der Oblast Kirowohrad, Rajon Petrowe
 Nowofedoriwka (Polohy), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy
 Nowofedoriwka (Tschutowe), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Tschutowe
 Nowofedoriwka (Saporischschja), Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja